Monumento nacional (span., port.) steht für:

 allgemein Denkmale nationaler Bedeutung, siehe Kulturgut nationaler Bedeutung
 speziell Bauten als Erinnerungsort für die Idee der Nation, siehe Nationaldenkmal

Schutzkategorien – zu den Objekten siehe jeweils dort:
 Monumento Nacional (Argentinien), Schutzkategorie in Argentinien, Liste der Nationalen Historischen Monumente Argentiniens
 Monumento Nacional (Chile), Schutzkategorie in Chile
 Monumento Nacional Histórico (Honduras), Schutzkategorie in Honduras
 Monumento Nacional (Kolumbien) in Kolumbien, Liste der Nationalen Denkmäler Kolumbiens
 Monumento Nacional (Portugal), Schutzkategorie in Portugal
 Monumento Histórico Nacional (Uruguay), Schutzkategorie in Uruguay
 Monumento Histórico Nacional (Venezuela), Schutzkategorie in Venezuela
 eine 1985 abgeschaffte Schutzkategorie in Spanien, heute Bien de Interés Cultural

Siehe auch:
 Nationalmonument – ein Überblick, auch zu anderen Sprachen
 Monumento histórico

es:Monumento nacional